Иван Криницкий: Криницкий, Иван Андреевич (1797—1838) — русский зоолог.
 Криницкий, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 27 января 1917.